Sancha van Castilië (Aragón) (1154-1208), koningin van Aragón
 Sancha van Castilië (Navarra) (1137-1179), koningin van Navarra
 Sancha van Castilië (1186-1241), dochter van Sancha van Aragón